Вортипор () или Гуртевир () — правитель Диведа (или в 495—540/546 годах, или приблизительно в 520—550 годах).

Биография 
Вортипор унаследовал престол Диведа после смерти Айргола Длиннорукого. По одной версии он был ему сыном и родился около 475 года, в то время как Айргол около 437 года. Дэвид Хьюз считал, что Вортипор был сыном Друвуса, сына Трифина. Согласно же , хранящемуся в библиотеке Колледжа Иисуса, Вортипор был сыном Эрбина, другого сына Айргола.

Записи той эпохи скудны, и о нём и его королевстве практически ничего не известно. Единственная современная информация о Вортипоре исходит от валлийского церковного деятеля Гильдаса в весьма аллегорическом осуждении из его работы «:en:De Excidio et Conquestu Britanniae» (). В то время, когда работа была написана (ок. 540 г.), Гильдас говорит, что Вортипор был тираном Демета, что он поседел от возраста, что его жена умерла и осуждает за интимную связь с дочерью.

Ему пришлось оборонять Дивед от Майлгуна Гвинедского.

В латинской надписи на надгробном камне Вортипора сообщается, что тот носил титул протектора (то есть защитника), а не короля. Таким образом подтверждается гипотеза о том, что Десси первоначально были всего лишь наёмниками, защищавшими западное побережье Уэльса от пиратов. Гальфрид Монмутский включал Вортипора в число Верховных королей бриттов и сообщал, что тот отразил мощный набег саксов.

Когда Вортипор умер, подвластная ему территория была разделена между его сыновьями: Кингар получил западную часть, которая сохранила за собой название Дивед, а Нейфет стал править восточной частью, именуемой Истрад-Тиви.

Примечания

Ссылки 
 Gwrthefyr, King of Dyfed

Умершие в 540-е годы
Короли Диведа
Правители Европы VI века